CUX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Corpus Christi Cuddihy Field (Stati Uniti)